

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Meih“ beginnt.

Meih 



Meihs 
 Meihsies, Andreas (* 1960), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL von 2003 bis 2008